Idősebb Johann Strauss (1804–1849) osztrák zeneszerző
 Ifj. Johann Strauss (1825–1899) osztrák zeneszerző, a Kék Duna keringő megkomponálója
 Johann Strauss, legifj. (1866–1939) osztrák zeneszerző
 Josef Strauss (1827–1870) osztrák zeneszerző
 Eduard Strauss (1835–1916) osztrák zeneszerző
 Richard Strauss (1864–1949) német zeneszerző
 Claude Lévi-Strauss (1908–2009) belgiumi születésű francia szociológus, etnológus és antropológus
 Franz Josef Strauss (1915–1988) német politikus
 Friedrich Adolf Strauss (1817–1888) német protestáns teológiai író
 Levi Strauss (1829–1902) amerikai farmernadrágokat gyártó cégtulajdonos

Hasonló 
 Oscar Straus (1870–1954) osztrák operettszerző

Családnév szerinti felsorolást tartalmazó egyértelműsítő lapok